Sint-Radboudkerk (Deventer)
 Sint-Radboudkerk (Jorwerd)

Radboud